Liévain peut désigner :

Patronyme 

 Stéphane Liévain (?-), acteur français ;
 Frédéric Liévain (?-), acteur français ;

Toponyme 

 , un lac canadien.